FIFA Football 2002, известный как FIFA Soccer 2002 в Северной Америке, или просто как FIFA 2002, футбольный симулятор разработанный Electronic Arts и опубликованный EA Sports в ноябре 2001 года.

На обложке изображен игрок «Арсенала» Тьерри Анри.

Обзор 
Ставка сделана на три основных фактора: командная игра, командная тактика и достоверное моделирование реальных футболистов (учитывающее и внешнее сходство, и стиль игры). В общей сложности в игре представлены 16 лиг, 450 команд и 10000 игроков, а также смоделированы реальные стадионы, со всеми их особенностями, и болельщиками. Также в игре возможно создавать свою команду, лигу и игроков.

Особенности 
 Принципиально новые системы пасов и отбора мяча.
 Создание пользовательских лиг, команд и игроков стало ещё проще.
 Переработанный интерфейс.

Саундтрек 
Саундтрек к этой игре состоит из выбора треков в основном с артистами которые подписали контракт с электронным лейблом Ministry of Sound, в то время как заглавная песня исполняется Gorillaz.

 BT — «Never Gonna Come Back Down (Hybrid’s Echoplex Dub)»
 Cirrus — «Stop and Panic»
 DJ Tiësto — «Flight 643»
 Gorillaz — «19-2000 (Soulchild Remix)»
 Gouryella — «Tenshi»
 Issi Noho — «First Snow (General Midi Remix)»
 R4 — «Revolution»
 DJ Sandy vs. Housetrap — «Overdrive (Junkie XL Remix)»
 Schiller — «Das Glockenspiel (DJ Tiesto Remix)»
 Terpsichord — «The Bells»
 The Edison Factor — «Repeat the Sequence»
 Vitae — «Energy Flow»

Оценки

Примечания 

Компьютерные игры 2001 года
Игры для Windows
Игры для GameCube
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
FIFA (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver